Алсдорф може бити:

 Алсдорф (Северна Рајна-Вестфалија), град у округу Регион Ахен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Алсдорф (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Алсдорф (Вестервалд), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Алсдорф (Саксонија-Анхалт), општина у округу Мансфелд-Сидхарц, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.